Пандион може да се отнася до:

 В древногръцката митология, Пандион е името на двама царе на Атина- Пандион I и Пандион II.
 В биологията, Pandion е род птици с единствен представител Орел рибар (Pandion haliaetus).